Аруна ( «море», «океан») — бог моря, олицетворённый мировой океан в хеттской мифологии. Сын Камрусепы, богини целительства и магии.

Как правило, Аруна упоминается в конце перечислений божеств пантеона. Сохранился миф времён Древнехеттского царства, рассказывающий о том, как Аруна поссорился с людьми и увёл к себе бога солнца. Бог грозы послал Телепинуса, бога плодородия, чтобы вернуть солнце. Аруна, испугавшись, возвратил бога солнца и отдал в жёны Телепинусу свою дочь. Известен и более поздний вариант этого мифа, переведённый с хурритского, согласно которому не Аруна уводит бога солнца, а бог солнца сам приходит в гости к Аруне.

Имя Аруна родственно  «волна, море, океан».

См. также 
 Варуна
 Уран

Ссылки 
 Аруна // Энциклопедия «Мифы народов мира»

Хеттская мифология
Морские и речные божества
Боги по алфавиту